Куизео има више значења:

 Куизео, Ла Естансија (Понситлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Општина Куизео (Мичоакан), општина у савезној држави Мичоакан у Мексику